Ангел Петков Венедиков е изтъкнат български геодезист, геофизик и гравиметрис, член-кореспондент на Българската академия на науките и на Испанската кралска академия на науките, доктор на физико-математическите науки.

Биография 
Роден е на 5 юли 1936 година в София в големия български род Венедикови. Баща му е видният български юрист Петко Венедиков. В 1959 година завършва геодзия, фотограметрия и картография в Геодезическия факултет на Инженерно-строителния институт в София. По съвет на преподавателя си академик Владимир Христов насочва научните си търсения към гравиметрията.

В 1960 година постъпва на работа в секцията Земен магнитизъм и гравиметрия на новооснования Геофизичен институт при Българската академия на науките и работи в него до края на живота си. От 2004 година работи и в Централната лаборатория по висша геодезия при БАН. Основните научни изследвания на Венедиков са в областта на гравиметрията.

В 1993 година е избран за член-кореспондент на Испанската кралска академия на науките.

Умира 1 декември 2007 година.

Родословие

Бележки 

Български геофизици
Български геодезисти
Български учени от Македония
Ангел
По произход от Баня
Член-кореспонденти на БАН
Възпитаници на УАСГ